Расинг — название спортивных организаций, чаще всего — футбольных клубов.

 «Расинг» (Авельянеда) — аргентинский футбольный клуб, многократный чемпион Аргентины, один из пяти величайших клубов страны, лучший клуб мира 1967 года.
 «Расинг» (Кордова) — аргентинский футбольный клуб.
 «Расинг» — люксембургский футбольный клуб из города Люксембург.
 «Расинг» — футбольный клуб из Монтевидео (Уругвай), воспитавший многих звёзд уругвайского футбола.
 «Расинг» — в прошлом знаменитый французский футбольный клуб из Парижа.
 «Расинг» — футбольный клуб из Безансона (Франция).
 «Расинг» — футбольный клуб из Сантандера (Испания).
 «Расинг» — футбольный клуб из Ферроля (Испания).
 «Расинг» — футбольный клуб из Ораньестада (Аруба).
 «Расинг» — французский женский волейбольный клуб из города Канны.
  — бельгийский футбольный клуб из Брюсселя.
  — бельгийский футбольный клуб из из Мехелена.
  — ливанский футбольный клуб из Бейрута.

 «Расинг Мадрид» — испанский футбольный клуб, существовавший в 1914—1931 годах.
 «Расинг 92» — французский регбийный клуб из О-де-Сена, пригорода Парижа.

Часть полного названия ряда клубов:
 «Генк» () — бельгийский футбольный клуб.
 «Ланс» () — французский футбольный клуб.

См. также 
 Racing